Всеобщие выборы в Малави прошли 20 мая 2004 года. На них избирались президент и депутаты Национального собрания. Голосование первоначально планировалось на 18 мая, но было отложено на два дня по требованию оппозиции, заявившей о нарушениях в списках избирателей. Когда 22 мая результаты не были обнародованы, это вызвало протесты оппозиции, которая угрожала волнениями. Результаты были объявлены Избирательной комиссией 25 мая 2004 года. Кандидат от Объединённого демократического фронта Бингу ва Мутарика был избран президентом, а Партия Конгресса Малави одержал победу на парламентских выборах, получив 57 из 193 мест. Явка составила 62 %.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Малави
Выборы в Малави
2004 год в Малави
Май 2004 года